Il distretto di Qingyuan () è un distretto della Cina, situato nella provincia di Jiangxi e amministrato dalla prefettura di Ji'an.

Altri progetti

Collegamenti esterni

Contee del Jiangxi